Corey Allen (1934-2010), regista e attore statunitense
 Corey Lamar Allen (n. 1971), cestista statunitense